Гандеса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Альта. Занимает площадь 71,2 км². Население — 3222 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Blog,fotos,anuncios,noticias de Gandesa

Муниципалитеты Таррагоны